

Geografia 
Australia
 Walpole – città dell'Australia Occidentale
Italia
 Villa Walpole –  villa storica di Napoli
Regno Unito
 Walpole – parrocchia civile del Norfolk
Stati Uniti d'America
 Walpole – comune della contea di Norfolk, Massachusetts
 Walpole – comune della contea di Cheshire, New Hampshire

Persone 
 Horace Walpole (Londra, 24 settembre 1717 – Londra, 2 marzo 1797) – scrittore inglese
 Hugh Walpole (Auckland, 13 marzo 1884 – Brackenburn, 1º luglio 1941) – scrittore britannico
 Maria Walpole (Westminster, 10 luglio 1736 – Brompton, 22 agosto 1807) – membro della famiglia reale britannica
 Robert Walpole (26 agosto 1676-18 marzo 1745) – politico britannico

Titoli nobiliari 
 Barone Walpole – titolo nobiliare della parìa di Gran Bretagna